Сельское поселение Авангард  — муниципальное образование в Алексеевском районе Самарской области.

Административный центр поселения — посёлок Авангард.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Авангард входят:
 посёлок Авангард,
 посёлок Первокоммунарский,
 посёлок Седыши,
 село Антоновка,
 село Осиповка,
 село Павловка.

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Алексеевского района Самарской области